Název Krumlov se užívá ve více významech:

 Český Krumlov – město v Jihočeském kraji
 okres Český Krumlov – okres v Jihočeském kraji
 Státní hrad a zámek Český Krumlov – architektonická památka v Českém Krumlově
 2747 Český Krumlov – planetka
 Moravský Krumlov – město v okrese Znojmo
 Krumlov nad Kampem (něm. Krumau am Kamp) – obec v Rakousku

Externí odkazy